Chem-î Shêxe kan syfta på följande platser:

Irak 

 Wādī Shīwī Shaykhānah, wadi, Arbil, 
 Shīwī Shīkhān, dal, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar